Антопольский сельсовет — административная единица на территории Дрогичинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - городской посёлок Антополь. Реорганизован из Антопольского поселкового совета в 2013 году.

История 
В 2013 году в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённых Детковичского сельсовета (аг. Детковичи, д. Бобки, д. Буды, д. Дубовая, д. Залесье, д. Коты, д. Лавы, д. Меневеж, д. Новая Темра, д. Рашин, д. Рожок) и Головчицкого сельсовета (д. Галик, д. Ямник, д. Осиповичи, д. Хомичицы, д. Новоселки).

Состав 
В состав сельсовета входят 24 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Дрогичинский райисполком

Сельсоветы Дрогичинского района